Pothier ist der Familienname folgender Personen:

 Aram J. Pothier (1854–1928), US-amerikanischer Politiker
 Brian Pothier (* 1977), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Eric Pothier (* 1979), kanadischer Rennrodler
 Joseph Pothier (1835–1923), französischer Benediktiner, Abt der Abtei Saint-Wandrille und Erforscher des Gregorianischen Chorals
 Lucien Pothier (1883–1957), französischer Radrennfahrer
 Robert-Joseph Pothier (1699–1772), französischer Jurist

Pothier, Sonstiges:
 Lycée Pothier, in Orléans, Loiret

Siehe auch:
 Potier
 Pottier